Simon Recordon (1750-1828), général de brigade français ;
 Frédéric Recordon (1811-1899), médecin vaudois ;
 Benjamin Recordon (1845-1938), architecte et enseignant vaudois ;
 Luc Recordon (1955-), personnalité politique suisse.

Voir aussi 
 Racordon